Cake & Ice Cream — мікстейп американського репера Мессі Марва, перший з трилогії, виданий лейблом Siccness.net 5 серпня 2008 р. Реліз посів 49-ту сходинку Top R&B/Hip-Hop Albums та 42-ге місце Top Heatseekers. У 2009 вийшов сиквел Cake & Ice Cream 2.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Мессі Марва